Jack Lawrence (bassist) (19?), Amerikaans bassist en zanger
 Jack Lawrence (songwriter) (1912-2009), Amerikaans songwriter